Altenfüllen ist eine eingedeutschte Namensform für Hauteville. Namensträger sind:

Altavilla FR, ehemalige Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz
Hauteville FR, Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz